Regulacija (prema kasnolatinskom regulare: uobličiti prema propisima) može značiti:
 regulacija je uvođenje reda ili pravilnosti u neki sustav, usklađivanje s nekim propisom, standardom ili zahtjevom; reguliranje, uređivanje, sređivanje (regulacija poslovanja, vojne obveze, tjelesne mase).
 regulacija, u biologiji, je usklađeno odvijanje bioloških procesa u organizmu ili među organizmima; jedno je od osnovnih svojstava živoga svijeta. Posljedica je djelovanja vanjskih čimbenika (na primjer regulacija veličine neke populacije tijekom vremena) ili unutarnjih čimbenika (na primjer regulacija embrionalnoga razvoja, regulacija tjelesne temperature ili termoregulacija, regulacija krvnoga tlaka). 
 regulacija, u automatici i procesnoj tehnici je procesna regulacija.
 regulacija, u vodogradnji je regulacija vodotoka. 
 regulacija, u prometu je prometna regulacija. 
 regulacija, u gospodarstvu, je sustav djelovanja i mjera kojima država utvrđuje ponašanje gospodarskih sudionika te određuje djelokrug i smjerove njihova djelovanja. Prisutna je u čuvanju vladajućega poretka, općeg interesa i pravila dobra poslovanja, u zaštiti gospodarskih sudionika, utvrđivanju dopuštenih postupaka, reguliranju uvjeta privređivanja, a tijekom 20. stoljeća i u usmjeravanju gospodarskih sustava i aktivnosti gospodarskih sudionika sve do podržavljenja vlasništva, posjeda, upravljanja i planiranja. Najčešće posebno državno tijelo (ministarstvo, agencija ili ured) provodi mjere regulacije utemeljene na određenim zakonima. Ekonomska regulacija skup je mjera kojima se uređuju gospodarski procesi, određuju cijene i količine proizvoda i usluga te određuju pravila ulaska novih poduzeća na tržište i izlazak postojećih. Socijalnom regulacijom država propisuje pravila zaštite i sigurnosti radnika, potrošača i ugroženih skupina (propisuje se nužna razina kakvoće proizvoda i usluga, uređuju zdravstvena i socijalna zaštita, donose se mjere nužne za zaštitu čovjekove okoline i zaštitu radnika na radu).

Izvori

Vanjske poveznice